Kyrktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kyrktjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (2 ha)
Kyrktjärnet (Boda socken, Värmland), sjö i Kils kommun, 
Kyrktjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (21,6 ha)
Kyrktjärnen (Ilsbo socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Kyrktjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Nedra Kyrktjärnen, sjö i Söderhamns kommun,  (9,85 ha)
Övra Kyrktjärnen, sjö i Söderhamns kommun,  (4,32 ha)
Kyrktjärnarna, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Kyrktjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Kyrktjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 707180-168819), sjö i Nordmalings kommun, 
Kyrktjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 708387-165123), sjö i Nordmalings kommun,  (21,4 ha)
Lill-Kyrktjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Stor-Kyrktjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (5,94 ha)
Väster-Kyrktjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Öster-Kyrktjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Kyrktjärnarna, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Kyrktjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (3,84 ha)
Kyrktjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,65 ha)
Kyrktjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4,86 ha)
Kyrktjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Kyrktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718159-164770), sjö i Lycksele kommun,  (6,25 ha)
Kyrktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718934-163072), sjö i Lycksele kommun,  (10,2 ha)
Kyrktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720139-161845), sjö i Lycksele kommun,  (4,93 ha)
Kyrktjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (18 ha)
Kyrktjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (8,4 ha)

Se även
Kyrketjärn
Kyrkgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn